Uszolje – település Oroszországban, a Permi határterületen
 Uszolje – település Oroszországban, a Szamarai terület Sigoni járásában